Дойл, Кевин:
 Дойл, Кевин (род. 1961) — английский актёр.
 Дойл, Кевин (род. 1983) — ирландский футболист.